James Wyatt (architect) (1746-1813), een Engelse architect
 James Wyatt (personage), een personage uit de televisieserie Prison Break
 Richard James Wyatt (1795-1850), een Engelse beeldhouwer